IRTF est un sigle pouvant désigner :
 l'Infrared Telescope Facility de la NASA ;
 la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier ;
 l', un organisme de recherche en faveur de la standardisation de l'internet ;
 Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation.